Málta szigetét több alkalommal ostromolták meg:

 Málta ostroma 1565-ben, mikor az Oszmán Birodalom csapatai kísérelték meg bevenni a johanniták által védett szigetet
 Erről a krétai író, Antonios Achelis írt 1570-ben egy művet Málta ostroma címmel
 Málta ostroma 1798-ban, mikor a napóleoni francia haderő egyiptomi hadjárata idején június 12-én bevette
 Málta ostroma 1798 és 1800 között, mikor az egyesített brit, máltai, portugál és nápolyi erők visszavették a francia helyőrséget
 Málta ostroma a második világháború idején, mely alatt az ostromlók hiába próbálták megtörni a brit fennhatóságot.

Lásd még 
 Máltai csata (egyértelműsítő lap)
 Máltai csata 1283. július 8-án
 Máltai tengeri csaták 1800-ban a brit és francia hadiflották között február 18-án és augusztus 24-én az egyesített brit ostrom idején.